USS United States je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS United States (1797)  
 USS United States (CC-6)  
 USS United States (CVA-58)

United States